Во́легов — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «вильог» (скользкий, хитрый, ловкий).

Известные носители 
 Волегов, Василий Алексеевич (1807/1806 — 1864) — краевед Пермского края.
 Волегов, Игнатий Каллиникович (1888—1966) — поручик РИА.
 Волегов, Федот Алексеевич (1790—1856) — краевед Пермского края.